Österharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Österharun, Nagu, Åboland, 
 Österharun, Kimitoön, Åboland, 
 Österharun, Hangö, Nyland, 
 Österharun, Raseborg, Nyland, 
 Österharun, Ingå, Nyland,

Se även
Österhäran
Västerharun